El título de sucesor de Pedro puede designar a:
 El papa, obispo de Roma, ciudad donde se cree que Pedro fue martirizado.
 El patriarca de Antioquía, ciudad que se considera fue sede de Pedro antes de que viajara a Roma.